Дивізіон 2: 1941–42 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІК «Браге» (Бурленге), ІФК Ескільстуна, «Лундбю» ІФ (Гетеборг) і Гальмстад БК.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІФК Ескільстуна і Гальмстад БК.

Турнірні таблиці

Північна група 1941–42 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||10||4||4||49||22||+27||24
|-
|2||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||9||6||3||55||35||+20||24
|-
|3||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||10||2||6||39||25||+14||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Гуфорс АІФ
|18||7||4||7||31||37||-6||18
|-
|5||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||6||4||8||27||26||+1||16
|-
|6||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||7||2||9||39||44||-5||16
|-
|7||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||4||7||7||30||38||-8||15
|-
|8||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||4||7||7||33||43||-10||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||6||3||9||42||57||-15||15
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Лідінге
|18||7||1||10||32||50||-18||15
|}

Східна група 1941–42 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||12||4||2||46||22||+24||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||10||3||5||31||23||+8||23
|-
|3||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||9||4||5||38||24||+14||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||9||3||6||35||30||+5||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||8||3||7||28||28||0||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Фінспонгс АІК
|18||7||4||7||37||43||-6||18
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||4||7||7||28||29||-1||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||5||5||8||30||33||-3||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||5||5||8||23||29||-6||15
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||2||0||16||17||52||-35||4
|}

Західна група 1941–42 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Лундбю» ІФ (Гетеборг)
|18||13||3||2||60||20||+40||29
|-
|2||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||12||2||4||50||35||+15||26
|-
|3||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||7||7||4||36||28||+8||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||7||5||6||33||24||+9||19
|-
|5||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||9||1||8||40||36||+4||19
|-
|6||style="text-align: left;"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)
|18||7||3||8||40||50||-10||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Ваггеридс ІК
|18||5||6||7||43||52||-9||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Деє ІК
|18||5||3||10||30||45||-15||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||4||3||11||33||50||-17||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Скара ІФ
|18||3||3||12||22||47||-25||9
|}

Південна група 1941–42 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||13||1||4||55||20||+35||27
|-
|2||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||12||1||5||46||23||+23||25
|-
|3||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||9||2||7||38||33||+5||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Нибру ІФ
|18||9||1||8||39||37||+2||19
|-
|5||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||7||2||9||42||42||0||16
|-
|6||style="text-align: left;"|Улофстремс ІФ
|18||7||2||9||32||41||-9||16
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Треллеборг
|18||7||2||9||31||44||-13||16
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||6||3||9||32||50||-18||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
|18||6||2||10||38||51||-13||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|18||5||2||11||31||43||-12||12
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Браге» (Бурленге) - ІФК Ескільстуна 4-1, 0-3, 0-2
 «Лундбю» ІФ (Гетеборг) - Гальмстад БК  1-1, 1-2

ІФК Ескільстуна та Гальмстад БК підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1941 у Швеції
1942 у Швеції